Houzeau ist der Familienname folgender Personen

 Jean Auguste Houzeau (1829–1911), französischer Chemiker
 Jean-Charles Houzeau (1820–1888), belgischer Astronom und Journalist

Houzeau steht außerdem für

 (2534) Houzeau, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Houzeau (Mondkrater), ein Mondkrater